Euphemia puede referirse a:

 Eufemia, nombre femenino de origen griego;
 (630) Euphemia, asteroide.